Maricopa – gruppo etnico di nativi americani
Maricopa – lingua parlata dal popolo omonimo
Maricopa – città dell'Arizona
Maricopa – città della California
Contea di Maricopa – contea dell'Arizona